Алжир разделён на:
 48 вилайетов (, )
 553 округа ( —дайра, )
 1541 коммуну (, ед.ч. بلدية баладийя, ).

Ссылки 

 Справочная информация об Алжире на сайте Министерства иностранных дел РФ.
 Информация об Алжире. Список вилайетов.

 
Списки:Алжир